Hartlief bezeichnet:

 Hartlief (Unternehmen), ein Fleischwarenunternehmen in Namibia und Südafrika
 Hilbrand Hartlief, ein niederländischer Volleyballspieler und Sportreporter